Brachionidae är en familj av hjuldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Brachionidae i ordningen Ploima, klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ploimida, klassen Monogononta, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachionidae 157 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Brachionidae